А́ттенборо (, ) — английская фамилия. Известные носители:
  (1928—2012) — английский управляющей в автомобильной промышленности.
 Аттенборо, Дэвид (род. 1926) — ведущий и натуралист.
 Аттенборо, Ричард (1923—2014) — английский актёр, режиссёр.
  (1887—1973) — британский академик, отец Ричарда, Дэвида и Джона.

География 
 Аттенборо (Ноттингемшир) — поселение в Англии, в графстве Ноттингемшир.

См. также 
 Аттенборозавр — длинношеий плезиозавр, назван в честь натуралиста Дэвида Аттенборо.